Девятнадцатый Кубок СССР проводился в Бакуриани Грузинской ССР с 27 по 29 января 1987 года.
Соревнования проводились по четырём дисциплинам — гонка на 15 км и эстафета 3х10 км (мужчины), гонка 10 км и эстафета 3х5 км (женщины).

Мужчины

Женщины

Литература 
 Панорама спортивного года. 1987./ Сост. Ю. С. Лукашин — М.: Физкультура и спорт, 1988

Примечания 

1987 год в лыжном спорте
Кубок СССР по лыжным гонкам
Спортивные соревнования в Бакуриани
Спорт в Грузии в 1987 году
Спортивные соревнования в Грузинской ССР
Январь 1987 года
Соревнования по лыжному спорту в Грузии